Roughton – miejscowość w hrabstwie Lincolnshire (Anglia)
 Roughton – miejscowość w hrabstwie Norfolk (Anglia)